Веджвуд () — английская фамилия.

Персоналии 
 Веджвуд, Джозайя (1730—1795) — английский художник-керамист.
 Веджвуд, Эмма (1808—1896) — имя до замужества жены Чарльза Дарвина.

Другое 
 Веджвуд — английская фирма по изготовлению посуды, знаменитая торговая марка.